Andrés Molteni e Adil Shamasdin hanno vinto la prima edizione del torneo, battendo in finale Marcus Daniell e Marcelo Demoliner con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (ritirati)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (primo turno)

 Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
 Brian Baker /  Nikola Mektić (secondo turno)

Alternate 
  Carlos Berlocq /  Andreas Seppi (quarti di finale)

Wildcard 

  Jeevan Nedunchezhiyan /  Christopher Rungkat (primo turno)

 Benoît Paire /  Thomas Paire (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2017